Boujemaa Benkhrif (1947) é um ex-futebolista profissional marroquino, que atuava como defensor.

Carreira 
Boujemaa Benkhrif fez parte do elenco da histórica Seleção Marroquina de Futebol da Copa do Mundo de 1970.

Ligações externas
Perfil na Transfermarkt.com 

Futebolistas de Marrocos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1970
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Futebolistas olímpicos de Marrocos
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972